A 2007-es sakkvilágkupa a 2010-es sakkvilágbajnokság versenysorozatának egyik fő tornája volt. A verseny 2007. november 24. és december 16. között, az Oroszországbeli Hanti-Manszijszkban. A zónaversenyeken kvalifikációt szerzett 128 versenyző egyenes kieséses rendszerben párosmérkőzéseket játszott, és a végső győztes szerzett jogot arra, hogy a világbajnok kihívójának személyét eldöntő mérkőzésen küzdjön meg a 2006-os címegyesítő sakkvilágbajnokság vesztesével a bolgár Veszelin Topalovval.

A világkupát az amerikai Gata Kamsky nyerte, miután a döntőben 2,5–1,5 arányban legyőzte a spanyol Alekszej Sirovot, így ő játszhatott Topalovval a világbajnok kihívásának jogáért.

Előzmények

A kvalifikáció 
A világkupán 128 versenyző vett részt,  akik a következő versenyeken szerezhettek jogot az indulásra:
A 2007-es sakkvilágbajnokság nyolc résztvevője közül hárman (Levon Aronján, Peter Szvidler és Alekszandr Griscsuk. A távolmaradó öt további résztvevő helye a FIDE világranglistájáról az Élő-pontszám alapján legerősebb öt – más módon kvalifikációt nem szerző – versenyzővel került feltöltésre.
A 2006-os női sakkvilágbajnokság győztese a kínai  Hszü Jü-hua.
 A 2006-os junior sakkvilágbajnokság győztese az örmény Zaven Andriaszjan.
A 2006. július és 2007. január közötti időszak átlag-Élő-pontszáma alapján legerősebb 25 játékos.
89 versenyző a kontinentális bajnokságokról és a zónaversenyekről.
45 versenyző Európából (16-an a 2006-os és 29-en a 2007-es sakk-Európa-bajnokságról);
19 versenyző Amerikából (7-en az amerikai kontinensbajnokságról, 12-en a zónaversenyekről);
19 versenyző Ázsiából és Óceániából (10-en az Ázsia-bajnokságról, 9-en a zónaversenyekről);
6 versenyző Afrikából, a 2007-es Afrika-bajnokságról.
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) elnökének 5 szabadkártyása.
A helyi szervezők négy szabadkártyása.

Neves távolmaradók 
A 2007-es sakkvilágbajnokság nyolc résztvevővel körmérkőzéses formában zajlott. A nyolc résztvevő közül csak hárman éltek a világkupán való közvetlen indulás lehetőségével. Öten – különböző okokból – nem indultak. Vlagyimir Kramnyik és Veszelin Topalov a FIDE korábbi döntése alapján 2008-ban, illetve 2009-ben közvetlenül játszhattak párosmérkőzést a világbajnoki címért a regnáló világbajnokkal. A világbajnok visuvanátan Ánand lehetőséget kapott az indulásra, de nem élt vele. Lékó Péter és Alekszandr Morozevics a Kramnyiknak és Topalovnak adott privilégiumok miatti tiltakozásuk jelzéseként bojkottálták a versenyt. Rajtuk kívül a világranglista első 30 helyezettje közül csak Polgár Judit hiányzott.

A verseny szabályai 
A verseny menete megegyezett az 1998–2004 közötti világbajnokságokkal. Az összesorsolt versenyzők két játszmát játszottak egymással. Ha ennek eredménye döntetlen volt, akkor rájátszások döntöttek egyre rövidülő gondolkodási idővel. A 7. körben, a döntőben négy játszmára került sor, és csak annak egyenlősége esetén folytatódott a mérkőzés a rövidített játszmákkal.

Minden játékosnak 90 perce volt az első 40 lépés megtételéhez, és ha a játszma ekkor még nem fejeződött be, akkor a versenyzők még 15 percet és lépésenként további 30 másodpercet kaptak a játszma befejezéséig. A rájátszások során a két rapidjátszmában a versenyzők 25 perc gondolkodási időt kaptak lépésenként 10 másodperc többletidővel. Ha az eredmény ekkor is döntetlen volt, akkor a két villámjátszmában 5–5 perc állt rendelkezésükre lépésenként 10 másodperc többletidővel, és ha még mindig nem született döntés, akkor az armageddonjátékban világosnak 6, sötétnek 5 perc állt rendelkezésére, de sötéttel a döntetlen is a továbbjutást jelentette.

A díjalap 
A teljes díjalap  amerikai dollár, amely az alábbiak szerint került felosztásra:

A résztvevők
A résztvevők nemzetközi nagymesterek, kivéve akinél IM (nemzetközi mester vagy FM (FIDE-mester) szerepel.

, 2787
, 2752
, 2742
, 2741
, 2739
, 2732
, 2729
, 2716
, 2715
, 2714
, 2714
, 2713
, 2710
, 2705
, 2703
, 2695
, 2694
, 2692
, 2691
, 2691
, 2690
, 2690
, 2683
, 2679
, 2678
, 2678
, 2676
, 2674
, 2674
, 2674
, 2670
, 2668
, 2668
, 2661
, 2661
, 2660
, 2657
, 2656
, 2655
, 2654
, 2653
, 2649
, 2649
, 2648
, 2646
, 2646
, 2645
, 2644
, 2643
, 2643
, 2643
, 2643
, 2643
, 2641
, 2639
, 2635
, 2634
, 2627
, 2626
, 2616
, 2615
, 2610
, 2609
, 2608

, 2608
, 2607
, 2606
, 2606
, 2601
, 2597
, 2597
, 2594
, 2593
, 2592
, 2592
, 2591
, 2587
, 2586
, 2585
, 2584
, 2584
, 2583
, 2582
, 2576
, 2573
, 2569
, 2569
, 2568
, 2566, IM
, 2565
, 2565
, 2565
, 2563
, 2562
, 2561
, 2561
, 2552
, 2552
, 2547
, 2546
, 2546
, 2544
, 2534
, 2531
, 2530
, 2528
, 2520, IM
, 2517
, 2515, IM
, 2514, IM
, 2512, IM
, 2511, IM
, 2508, IM
, 2506, IM
, 2503, IM
, 2497
, 2496, IM
, 2494
, 2491, IM
, 2484
, 2480, IM
, 2477, IM
, 2435, IM
, 2429, IM
, 2427, IM
, 2413, IM
, 2389, FM
, 2352, IM

1-4. forduló

1. szekció

2. szekció

3. szekció

4. szekció

5. szekció

6. szekció

7a. szekció

8. szekció

5-7. forduló

Kapcsolódó szócikkek 
Sakkvilágbajnokság

Jegyzetek

Források 
A 2007–2009-es sakkvilágbajnoksági versenysorozat szabályai 
ChessPro.ru
World Chess Championship 2007 World Cup

További információk 
Az eseményről a sportversenyek.hu oldalon

világkupa
2007